Issus ou Issos peut désigner :
 La ville d’Issos, en Turquie moderne qui a été le lieu de batailles :
 La bataille d'Issos remportée par Alexandre le Grand contre le roi de Perse Darius III en 
 La bataille d'Issos, victoire de l’empereur romain Septime Sévère contre son rival Pescennius Niger en 194.
 La bataille d'Issos, victoire de l’empereur byzantin Héraclius contre l'empereur sassanide Khosro II en 622.
 Issus, ancien diocèse chrétien en Turquie.
 Issus, commune de la Haute-Garonne.
 Issus, un genre d'homoptères de la famille des Issidae.